Beinlich ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Rothe-Beinlich (* 1973), deutsche Politikerin
 Horst Beinlich, deutscher Ägyptologe
 Patrick Beinlich (* 1989), deutscher Laiendarsteller 
 Stefan Beinlich (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Tom Beinlich, deutscher Satiriker

Siehe auch:
 Peinlich